Сахара — піщана пустеля на півночі Африки.

Фільми 

 «Сахара» — американський фільм 1943 року, військова драма.
 «Сахара» — австралійсько-американський телевізійний фільм 1995 року, військова драма.
 «Сахара» — франко-канадський анімаційний фільм 2017 року.